Буглаи — название населённых пунктов:

 Буглаи — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Буглаи — село в Старосинявском районе Хмельницкой области Украины.